Rückhalt steht für:

 zeitweiliges Zurückhalten oder Speichern von Hochwässern durch Rückhaltebecken
 Trenngrenze in der Membrantechnik, siehe Membrantechnik #Porengröße und Selektivität

Siehe auch: